Хорово́д:
 Хоровод — народный круговой массовый обрядовый танец восточных славян.

Живопись 
 «Хоровод» — картина Андрея Рябушкина, 1902.
 «Хоровод» — картина Натальи Гончаровой, 1910.

Кинематограф 

 «Хоровод (фильм, 1973)» (нем.) — по пьесе Артура Шницлера «Хоровод».
 «Хоровод (фильм, 1994)» — российский фильм 1994 года.
 «Хоровод (фильм, 2007)» — польский фильм-драма Е. Штура.

Литература 
 «Хоровод (рассказ)» — научно-фантастический рассказ Айзека Азимова.
 «Хоровод (пьеса)» — пьеса австрийского драматурга Артура Шницлера, по которой снят фильм «Карусель» (1900).

Прочее 
 «Хоровод» — вариант названия одного из методов фальсификации выборов, более известного как «карусель».